El municipio de Swedes Forest (en inglés: Swedes Forest Township) es un municipio ubicado en el condado de Redwood en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 121 habitantes y una densidad poblacional de 2,39 personas por km².

Geografía 
El municipio de Swedes Forest se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 50.7 km², de la cual 49,86 km² corresponden a tierra firme y (1,66 %) 0,84 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 121 personas residiendo en el municipio de Swedes Forest. La densidad de población era de 2,39 hab./km². De los 121 habitantes, el municipio de Swedes Forest estaba compuesto por el 95,87 % blancos, el 4,13 % eran amerindios. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Redwood